Uborewitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Ijeronim Petrowitsch Uborewitsch (1896–1937), sowjetischer Politiker und Heerführer der Roten Armee, siehe Jeronimas Uborevičius
 Wladimira Ijeronimowna Uborewitsch (1924–2020), sowjetisch-russische Architektin und Autorin